«TT» — сингл, записанный южнокорейской гёрл-группой Twice. Выпущен лейблом JYP Entertainment 24 октября 2016 года в качестве ведущего сингла третьего мини-альбома Twicecoaster: Lane 1. Песня была написана и спродюсирована Сэмом Льюисом и командой Black Eyed Pilseung. Название «TT» относится к смайлику, используемому для выражения плача или печали.

История 
10 октября 2016 года JYP Entertainment объявили о возвращении TWICE с заглавным треком «TT» из третьего мини-альбома Twicecoaster: Lane 1. Первый тизер для музыкального видео был выпущен 20 октября с участием мальчика и девочки в костюмах Хэллоуина. Второй тизер был выпущен 21 октября.

Выпуск 
Сингл с альбомом были выпущены 24 октября в качестве цифровой загрузки на различных музыкальных сервисах.

Ремикс-версия под названием «TT (Tak Remix)» была выпущена 20 февраля 2017 года в качестве бонус-трека к специальному альбому Twicecoaster: Lane 2.

Композиция 
«TT» спродюсирован Black Eyed Pilseung, который также является композиторами хитов «Like Ooh-Ahh» и «Cheer Up», и аранжирован Pado. В «TT» есть текст, написанный Сэмом Льюисом, который описывает колотящееся сердце девушки, когда она впервые влюбляется. «TT» описывается как поп-песня с тяжелыми электронными включениями и устойчивыми ударами Силка. Участница группы Чжихё сказала: «у нас есть песня, которая лучше всего показывает энергичных Twice».

Музыкальное видео 
Клип на заглавный трек «TT» был снят, той же продюсерской командой, что и другие клипы на «Like Ooh-Ahh» и «Cheer Up». Он заработал более 5 миллионов просмотров на YouTube менее чем за 24 часа с момента релиза. По состоянию на 2016 год видео установило новый рекорд всего за 40 часов, сделав его самым быстрым музыкальным видео K-pop группы, которое достигло 10 миллионов просмотров, а затем побило другой рекорд, достинув 20 миллионов просмотров за 4 дня и 18 часов.

В начале 2017 года клип на песню «TT» набрал 100 миллионов просмотров и стал самым просматриваемым клипом K-pop гёрл-группы за все время. Он также стал первым клипом K-pop гёрл-групп, который достиг 200 миллионов и 300 миллионов просмотров YouTube. В сентябре 2018 года музыкальное видео стал первым клипом среди всех гёрл-групп, который достиг 400 миллионов просмотров на YouTube.

В музыкальном видео участницы продемонстрировали разные личности и известных персонажей через косплеи на тему Хэллоуина: Чонён и Момо изображают Пиноккио и Динь-Динь, Дахён изображает Белого Кролика из Приключений Алисы в Стране Чудес, Сана изображает Hit Girls из серии комиксов. Чеён Русалочка, а Наён милый дьявол. Мина — женщина-пират, напоминающая Пиратов Карибского моря, а Цзыюй и Джихё имеют контрастные концепции. Цзыюй — таинственный вампир в чёрном прозрачном платье, а Джихё — смесь Эльзы из Холодного сердца и Белой Королевы из Алисы в Зазеркалье в длинном белом платье. Видео заканчивается сообщением «Продолжение следует», намекая на следующий альбом группы Twicecoaster: Lane 2.

Коммерческий успех 
«TT» четыре недели подряд занимала первое место в цифровом чарте Gaon. Она также достигла пика на 2 и 3 строчках в чартах Billboard World Digital Songs и Billboard Japan Hot 100 соответственно.

Billboard разместил «TT» на 6 позицию в итоговом чарте Japan Hot 100.

Японская версия 
Через несколько недель после релиза «TT», хореография из музыкального клипа сингла стала трендом в Японии. Он был имитирован несколькими японскими знаменитостями на SNS и стал популярным среди подростков. 24 февраля 2017 года Twice официально объявили, что их дебют в Японии назначен на 28 июня. Они выпустили сборник #Twice, который состоит из десяти песен, включая корейскую и японскую версии «TT». Японские тексты песен, были написаны Секо Фудзибаяси.

Музыкальное видео японской версии «TT» вышло 21 июня. Видео было снято Джимми из BS Pictures. Он же занимался многими музыкальными клипами других артистов JYP Entertainment, включая 2PM «The Time We have Spent Together», Got7 «Hey Yah» и «My Swagger» и так далее. Клип занял 4 место в чарте YouTube Japan Top Trend Music Video в 2017 году.

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговый чарт

Сертификация

Победы

Музыкальные программы

Примечания 

Песни Twice
Синглы JYP Entertainment